Малый Юг:

Реки
 Малый Юг (правый приток Юга)
 Малый Юг (левый приток Юга)